Krock est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1974), journaliste américain
 (1866-1905), joueur américain de baseball
 (1671-1738), peintre danois

Voir aussi

Homonymie de patronyme